Камик може бити:

 Камик (Пирот), насељено мјесто у општини Пирот, Пиротски округ, Република Србија
 Камик (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Камик (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република